Б-227 «Выборг» — советская и российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Палтус».

История 
Заложена 23 февраля 1982 года на судостроительном заводе им. Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре под заводским номером 453. 16 сентября того же года была спущена на воду, 27 декабря вошла в строй.

23 февраля 1983 года — поднят военно-морской флаг (с этого времени для экипажа 23 февраля — День корабля).

В апреле 1983 года вошла в состав 19-й бригады 6-й эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота с базированием в бухте Малый Улисс (г. Владивосток).

В августе-октябре 1985 года совершила переход с Тихоокеанского на Балтийский флот (через Южно-Китайское море, Малаккский пролив, Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтарский пролив, пролив Скагеррак, с заходом в Камрань, Сокотра, Тартус, Триполи, в конечный пункт назначения — Усть-Двинск (г. Рига)) протяжённостью около 12 100 миль.

14 февраля 1986 года была зачислена в состав Балтийского флота, с октября 1986 года — в 22-й бригаде 14-й эскадры подводных лодок с базированием в г. Лиепая (Латвийская ССР).

11-12 июня 1993 года была переведена из г. Лиепая (Латвия) в г. Кронштадт.

С 1994 по 2003 год находилась в ремонте (с перерывом 1998—2000 годы).

В 2008 году получила наименование «Выборг» в связи с установлением над ней шефских связей администрацией Выборгского района Ленинградской области.

С 2011 по 2014 год подводная лодка проходила ремонт по восстановлению технической готовности в Кронштадтском морском заводе.

В период с 20 января по 25 марта 2016 года, подводная лодка находилась в Кронштадтском морском заводе для проведения ремонта. В ходе доковых работ был проведен ремонт корпуса, а также ряда агрегатов и устройств. Восстановлено специальное покрытие корпуса.

По состоянию на лето 2017 года, подводная лодка входила в состав 3-го отдельного дивизиона подводных лодок Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота с базированием в Кронштадте.

В июне 2018 года приняла участие в учениях Балтийского флота.

По данным на ноябрь 2018 года, подводная лодка выведена из боевого состава флота и находится в Кронштадтском морском заводе на переоборудовании под экспонат военно-морского филиала парка «Патриот» в Кронштадте.

19 декабря 2019 года в акватории КМОЛЗ подводная лодка была передана техническому заводскому экипажу, на корабле был торжественно спущен Военно-морской флаг и поднят Государственный флаг России.

Командиры 
 Иванов В. А. (март 1982 — сентябрь 1984)
 Пупко А. С. (сентябрь 1984 — декабрь 1987)
 Зверев С. А. (декабрь 1987 — июль 1993)
 Чернышёв Н. В. (сентябрь 1993 — март 1997)
 Мандрик И. И. (март 1997 — февраль 1999)
 Тынков Г. С. (февраль 1999 — январь 2003)
 Агапишвили З. В. (январь 2003 — август 2003)
 Абитов И. С. (август 2003 — январь 2008)
 Земцов С. Н. (январь 2008 — декабрь 2013)
 Олейников С. С. (декабрь 2013 — сентябрь 2016)
 Гончаров А. Г. (сентябрь 2016 — сентябрь 2018)
 Абрамов Г. Ю. (командир технического экипажа)

Примечания

Ссылки 
  Б-227 на flot.com
 Б-227 «Выборг» на сайте «Штурм глубины» www.deepstorm.ru

Военные корабли Балтийского флота
Объекты, названные в честь Выборга
Подводные лодки Амурского судостроительного завода
Подводные лодки проекта 877 «Палтус»